

Realeza 
Inglaterra

  
  
  

Alemanha

Jogadores de futebol brasileiros 
 Guilherme de Cássio Alves (1974), ex-atacante e ídolo do Clube Atlético Mineiro na década de 1990
 Guilherme Finkler (1985), atualmente no Wellington Phoenix FC
 Guilherme Costa Marques (1991), atualmente no Legia Warsaw

Outros 
 Guilherme de Chartres, grão-mestre dos Cavaleiros Templários
 Guilherme de Sonnac, grão-mestre dos Cavaleiros Templários
 Guilherme de Volpiano, santo católico

Ver também 

Prenomes
Desambiguações de antropônimos